El Condado de Ohio es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Ohio (Indiana)
 Condado de Ohio (Kentucky)
 Condado de Ohio (Virginia Occidental)